Анатолий Валерьянович Енько — советский военный деятель, генерал-майор, лауреат Сталинской премии.

Биография 
Родился 22 декабря 1905 года в Пензе.

В Рабоче-Крестьянской Красной Армии — с 1928 года.

Член ВКП(б)/КПСС.

Занимал ряд инженерных и командных должностей в Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Занимался инженерной работой во время Великой Отечественной войны: начальник проектно-конструкторского бюро инженерного комитета Красной Армии, заместитель начальника Центрального проектно-исследовательского института Красной Армии.

После Великой Отечественной войны в звании генерал-майора инженерных войск продолжил службу в Советской Армии и занимался инженерной деятельностью в её рядах: начальник Семипалатинского учебного полигона Министерства обороны СССР (1950—1957).

За подготовку и проведение испытаний изделий РДС-6с, РДС-4 и РДС-5 на полигоне № 2 был в составе коллектива удостоен Сталинской премии 2-й степени за 1953 год.

В отставке — с 1961 года.

Умер после 1985 года.

Награды 
 орден Ленина (04.01.1954, 30.12.1956)
 орден Красного Знамени (17.05.1951)
 орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
 орден Красной Звезды (04.04.1943, 06.05.1946)

Ссылки 
 Енько Анатолий Валерьянович // Банк данных «Память народа»

Генерал-майоры (СССР)
Участники советско-японской войны (СССР)